Чемпионат России по футболу 2010 года — 19-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России.

Чемпионский титул в турнире защищал казанский «Рубин», заняв в итоге третье место; за 2 тура до окончания турнира чемпионом стал петербургский «Зенит» (во 2-й раз). Второе место занял московский ЦСКА. Таким образом, медали чемпионата получил только один московский клуб — это был 4-й подобный случай, и 2-й для ЦСКА (кроме ЦСКА до этого единственным призёром сезона в Москве становился только «Спартак» (2 раза)).

Регламент 
Полный текст регламента Росгосстрах — чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги 2009 года опубликован на сайте Российской футбольной премьер-лиги.

Переход в первый дивизион 
Как и в предыдущие сезоны, команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам чемпионата, покинули Чемпионат и перешли в Первый дивизион ПФЛ. Этими командами стали «Сибирь» и «Алания».

Определение мест команд 
В случае равенства очков у двух или более числа команд для распределения мест будут использованы показатели в следующем порядке:

 Число побед во всех матчах
 Результаты личных встреч (число очков, количество побед, разница забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на выезде)
 Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах
 Число забитых мячей во всех матчах
 Число забитых мячей на выезде во всех матчах
 В текущей таблице чемпионата — место в предыдущем чемпионате, в итоговой — результат дополнительного матча (или турнира — если число таких команд более двух) (см. ниже).

Дополнительный матч 
24 января 2008 года на заседании Исполкома РФС было внесено изменение в регламент чемпионата России среди команд Премьер-Лиги, касающееся определения места команд по итогам турнира. Теперь при равенстве всех описанных в регламенте показателей у двух и более команд во всех случаях будет играться дополнительный матч (турнир) между этими командами. Ранее возможность такого матча (турнира) предусматривалась лишь для определения чемпиона (при этом дополнительное соревнование в этом случае проводится независимо от каких-либо показателей).

Всего в истории проведения чемпионата России обладатель золотых медалей определялся в «золотом матче» дважды — в 1996 и в 2002 году.

Лимит на легионеров 
В сезонах 2009 и 2010 годов количество легионеров, выходящих на поле в составе одной команды, ограничено шестью игроками (на одного меньше по сравнению с сезоном-2008). Легионером считается игрок, не имеющий паспорта и гражданства Российской Федерации. Несмотря на предложение общего собрания РФПЛ считать легионерами футболистов, не имеющих права выступать за российскую сборную, на заседании Исполкома РФС трактовка понятия оставлена прежней.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 000 рублей и техническое поражение со счётом 0:3.

Распределение мест в еврокубках по итогам турнира 
Победитель чемпионата и команда, занявшая второе место, начнут своё выступление в Лиге чемпионов сезона 2011/12 с группового этапа. Команда, занявшая третье место, — с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Клубы, занявшие 4 и 5 места, примут участие в Лиге Европы 2011/12 с раунда плей-офф. Финалист Кубка России, если его соперником будет команда, обеспечившая себе участие в Лиге чемпионов, будет принимать участие в 3-ем квалификационном раунде Лиге Европы 2011/12, если команда выиграет Кубок России, то примет участие в Лиге Европы 2011/12 с раунда плей-офф. Если оба финалиста обеспечили себе выход в еврокубки заранее, место в 3-ем квалификационном раунде Лиги Европы 2011/12 достанется команде, финишировавшей на 6-й строчке в чемпионате России.

Участники 

ФК «Москва» 16 февраля 2010 года был официально исключён из Премьер-лиги после соответствующего обращения руководства клуба в РФПЛ. Клуб снялся с чемпионата после того, как его спонсор, «Норильский никель», принял решение не финансировать выступление клуба в Премьер-лиге. Место «Москвы» заняла владикавказская «Алания» — команда, занявшая третье место в Первом дивизионе ПФЛ в 2009 году. В 2010 году, таким образом, в чемпионате России участвовали команды:

Составы команд

Итоговая таблица 

 Примечание:
 «Алания» квалифицировалась в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА 2011/2012 как финалист кубка России 2010/2011 (обладатель кубка ЦСКА обеспечил себе место в Лиге чемпионов УЕФА 2011/2012).

Потуровая таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

Рекорды в чемпионате 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 25/09/2010 «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сатурн» (Московская область) 6:1
 14/11/2010 «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) 5:0
 Самая крупная победа гостей (-3):
 24/04/2010 «Сибирь» (Новосибирск) — «ЦСКА» (Москва) 1:4
 18/07/2010 «Томь» (Томск) — «Анжи» (Махачкала) 1:4
 29/08/2010 «Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 0:3
 26/09/2010 «Томь» (Томск) — «ЦСКА» (Москва) 0:3
 26/09/2010 «Динамо» (Москва) — «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 0:3
 17/10/2010 «Терек» (Грозный) — «ЦСКА» (Москва) 0:3
 07/11/2010 «Сибирь» (Новосибирск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 2:5
 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 21/07/2010 «Спартак» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирск) 5:3

Статистика 
Всего было сыграно 240 матчей. 171 игра (71,25 % от общего количества матчей) завершились победой одной из команд, из них в 110 матчах (64,33 % от общего количества побед) побеждали хозяева, в 61 гости (35,67 % от общего количества побед). В 25 матчах победителям приходилось отыгрываться по ходу игры (14,62 % от общего количества побед). 69 матчей завершились вничью (28,75 % от общего количества игр), в том числе 27 с нулевым счётом (11,25 % от общего количества игр).

Было забито 561 гол, по 2,34 мяча в среднем за матч. На своём поле было забито 325 мячей (57,93 % от общего количества голов), 236 мячей забили гости (42,07 % от общего количества голов). С пенальти было забито 57 мячей (10,16 % от общего количества голов). Всего было назначено 75 одиннадцатиметровых ударов (по 0,31 пенальти в каждом матче). Нереализовано 18 пенальти (31,58 % от общего количества пенальти).

Показано 1002 жёлтые карточки (в среднем по 4,18 ЖК за матч). Из них 494 (49,3 % от общего количества ЖК) показано за грубую игру, 341 (34,03 % от общего количества ЖК) за неспортивное поведение, 134 (13,37 % от общего количества ЖК) за срыв атаки, 33 (3,29 % от общего количества ЖК) за прочие нарушения. Также судьи показали игрокам 69 красных карточек (в среднем по 0,29 КК за матч), из них 45 (65,22 %) было показано за вторую жёлтую. 32 раза (46,38 % от всех удалений) футболисты удалялись за грубую игру, 8 раз (11,59 %) за фол последней надежды.

Источник: РФПЛ.

Посещаемость матчей Премьер-Лиги 
Клубы отсортированы в таблице по алфавиту.

Заголовки таблицы
 Команда — название команды.
 Все матчи — посещаемость всех 30 матчей с участием команды.
 Домашние — посещаемость всех 15 домашних матчей команды.
 Гостевые — посещаемость всех 15 матчей команды в гостях.
 Всего — общее число болельщиков посетивших матчи.
 В среднем — среднее число болельщиков пришедших на матч.
 Заполняемость — средний процент заполняемости стадиона, рассчитывается для домашних матчей команды.

Всего матчи чемпионата посетили — 2 901 851 человек (в среднем 12 091 зритель на игру).

Источник: РФПЛ.org</small>

Тренеры и капитаны команд

Экипировка клубов

Список «33 лучших» 
Утвержден техническим комитетом РФС 9 декабря 2010 года.

Вратари
 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 2. Сергей Рыжиков («Рубин»); 3.  Андрей Дикань («Терек» и «Спартак»).

Защитники
 Правые: 1. Александр Анюков («Зенит»); 2. Сергей Паршивлюк («Спартак»); 3. Алексей Березуцкий (ЦСКА).
 Правые центральные: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА); 2.  Бруну Алвеш («Зенит»); 3.  Сесар Навас («Рубин»).
 Левые центральные: 1. Сергей Игнашевич (ЦСКА); 2.  Николас Ломбертс («Зенит»); 3.  Леандро Фернандес («Динамо»).
 Левые: 1.  Томаш Губочан («Зенит»); 2. Георгий Щенников (ЦСКА); 3. Евгений Макеев («Спартак» М).

Полузащитники
 Правые: 1. Владимир Быстров («Зенит»); 2.  Эйден Макгиди («Спартак»); 3. Давид Цораев («Анжи»).
 Опорные: 1. Игорь Денисов («Зенит»); 2. Роман Широков («Зенит»); 3. Павел Мамаев (ЦСКА).
 Центральные: 1. Константин Зырянов («Зенит»); 2.  Алекс («Спартак»); 3.  Хонда (ЦСКА).
 Левые: 1.  Данни («Зенит»); 2. Алан Касаев («Рубин»); 3.  Марк Гонсалес (ЦСКА).

Нападающие
 Правые: 1. Александр Кержаков («Зенит»); 2.  Кевин Кураньи («Динамо»); 3.  Сейду Думбья (ЦСКА).
 Левые: 1.  Вагнер Лав (ЦСКА); 2.  Веллитон («Спартак»); 3. Артём Дзюба («Спартак» и «Томь»)

Призы

Турнирное положение молодёжных команд

Футболисты клубов Премьер-Лиги на чемпионате мира 2010

Примечания

Ссылки 

 Регламент чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги на 2010 год
 РФПЛ
 РФС

Чемпионат России по футболу 2010